Bernardo de' Rossi può indicare:

 Bernardo de' Rossi (1468-1527), vescovo cattolico italiano
 Giovanni Bernardo De Rossi (1742-1831), presbitero, orientalista e bibliografo italiano
 Bernardo de' Rossi (1190 circa – 1248), condottiero italiano e podestà di Modena
 Bernardo De Rubeis noto anche come Bernardo De Rossi (1687-1775), teologo e storico italiano